Thule (mitologia), illa mítica del nord de l'oceà Atlàntic, descoberta pel navegador grec Píteas, que hi va arribar després d'un viatge de sis dies encetat
 Thule (poble), ètnia antecessora dels inuits del Canadà que arribaren per Alaska cap a l'any 500 i a Nunavut, Canadà cap a l'any 1000
 (279) Thule, asteroide al cinturó exterior d'asteroides descobert el 1888 per Johann Palisa des de l'observatori de Viena
 Accident de Thule, estavellament d'un B-52 de la Força Aèria dels Estats Units d'Amèrica a la base aèria de Thule a Groenlàndia
 Cultura de Thule, ancestres dels moderns inuit desenvolupats a la costa d'Alaska cap a l'any 1000 i s'expandiren cap a l'est a través del Canadà, arribant a Groenlàndia 
 Illa Thule, illa al sud de les illes Sandwich del Sud, formant part del grup Thule del Sud
 Societat Thule, societat secreta alemanya de caràcter Völkisch, racista i ocultista fundada el 1918
 Ultima Thule, objecte clàssic del Cinturó de Kuiper descobert el 2014